Le Havre Athletic Club steht für:

 Le Havre AC, Fußballverein
 Le Havre AC Handball, Handballverein
 Le Havre Athletic Club (Rugby Union), gegründet als Le Havre Athlétique, Rugbyverein
 Havre Athletic Club, Eishockeyverein